Тубозерское общество — сельское общество в составе Авдеевской волости Пудожского уезда Олонецкой губернии.

В реалиях XXI века территория общества относится в основном к Пудожскому району Республики Карелия.

Состав 
Согласно «Списку населённых мест Олонецкой губернии», в состав общества входили деревни:

Население 
 Крестьянское — 551 человек
 Некрестьянское — 17 человек
 Всего — 568 человек

Литература

Примечания 

История Карелии
Населённые пункты Олонецкой губернии